El término Sábalo puede referirse:

Peces
 al sábalo (Prochilodus lineatus), un pez de América del Sur;
 al sábalo (Brycon amazonicus), un pez de América del Sur;
 al sábalo (Alosa alosa), un pez europeo;
al sábalo atlántico (Brevoortia tyrannus), un pez de las costas de Norteamérica
 al sábalo real (Megalops atlanticus''), un pez del océano Atlántico y el mar Caribe;
 en general, al sábalo o tarpón, el género Megalops, el único de la familia Megalopidae.

Localidades
 a Sábalo''', una localidad del municipio Guane, en la provincia Pinar del Río, Cuba. República Dominicana